Maidin ist der Familienname folgender Personen:

 Kamaruddin Maidin († 2009), malaysischer Leichtathlet
 Rashid Maidin (1917–2006), malaysischer Politiker
 Shamsul Maidin (* 1966), Fußballschiedsrichter aus Singapur